SIM je lahko:
 SIM kartica
 Servizio Informazioni Militare
 Slovenska izseljenska matica
 W-SIM

Kratice